Alessandro Filonardi, évêque d'Aquino ;
 Ennio Filonardi (1466-1549), cardinal italien, légat apostolique ;
 Filippo Filonardi (1582-1622), cardinal italien, évêque d'Aquino ;
 Mario Filonardi (mort en 1644),  ecclésiastique italien, archevêque d'Avignon, légat apostolique.